Ля́рва ( «привидение», изначально «маска, личина», ср. с современным  «личинка») — в древнеримской мифологии душа (дух) умершего злого человека, приносящая живым несчастья и смерть. Возможно, имеют отношение к ларам.

В древнеримской мифологии лярвы входили в бо́льшую группу лемуров, духов усопших (, ), вследствие чего в разных европейских языках для этого духа могут употребляться названия как лемур, так и лярва (подобно параллельному употреблению имён Геракл/Геркулес, Гермес/Меркурий и пр.).

В Древнем мире 
Для предотвращения угрозы со стороны лярв в Риме 9, 11 и 13 мая каждого года устраивались специальные «очистительные» ночные церемонии, т. н. лемурии или лемуралии, во время которых храмы закрывались, а браки не заключались.

У Овидия («Фасты», п. V) описан особый обряд. Глава семьи должен был встать ночью и, совершив омовение рук, брать в рот чёрные бобы, после бросать их через плечо и повторять по девять раз, что этими бобами он искупает себя и своих близких. После действия он был обязан девять раз стучать в медный таз и требовать от лемуров покинуть дом.

В средневековую демонологию слово лярва перешло из античности, где обозначало призрак трагически погибшего человека. Августин приводит мнение Апулея, что после смерти злые люди становятся ларвами ().

Согласно «Словарю греческой и римской мифологии» () французского учёного , лярвы являются душами людей, совершивших тяжкие преступления, либо людей, не похороненных должным образом. Лярвы принимают вид ведьм или скелетов, насылая на людей страх, нервные болезни и эпилепсию.

В других языках 
 В Венеции тип белой маски для граждан, повторяющий правильные очертания человеческого лица, носил название  или , восходя к первоначальному значению слова личина.
 Во многих европейских языках латинское слово larvæ употребляется по отношению к личинкам насекомых (, , , ). Термин впервые введён Карлом Линнеем путём заимствования из латинского языка слова larvæ в своём первоначальном значении личина, маска.
 В славянских языках слово личинка (, , , ) является калькой, буквальным переводом из  (личина, маска).
 Возможно, что имя Ляуры (Laura), воющего и плачущего духа из албанской мифологии, имеющего вид злонамеренной женщины, также происходит от .

На Руси 
Крестьяне на Руси на колядование наряжались в соответствующие римским лярвам хари и ходили с ними по дворам. В разговорном русском языке первоначальный смысл слова утерян и является синонимом злой, лицемерной или же падшей в нравственном смысле женщины.

В оккультизме 
В оккультизме и эзотерике в духе энергоинформационного воззрения:
Лярва — примитивное существо в тонком мире, по степени развития сходна с простейшими организмами и растениями нашего мира. Можно сравнить с амёбами и медузами. Рассматривают «вредных» и «невредных» лярв как образования в инфоэнергоструктуре человека. Чаще рассматривается как паразит из простейших.

Некоторые европейские оккультисты утверждают, что «лярва» является неким бесплотным «духом-паразитом», якобы паразитирующим на «биополе» человека и питающимся его «биоэнергией». Чтобы избавиться от подобного «духа», необходимо подавлять в себе отрицательные эмоции и постоянно думать о положительном, а также совершать добрые бескорыстные поступки. Помочь в избавлении от духа-«лярвы» может успокаивающая музыка, картины, фотографии и ароматические масла.

В жаргоне 
В уголовном жаргоне слово лярва имеет два значения. Лярвой могут назвать проститутку, а также воровку-предательницу, выдавшую своих сообщников, что может косвенно отсылать к первоначальному смыслу слова «лярва» как личина, маска, то есть предательница, скрывавшаяся под личиной «своей».

В разговорном русском языке слово лярва может использоваться как ругательство по отношению к женщине, обозначающее распущенность и невоздержанность в связях.

См. также 

 Личинка
 Лара
 Заложные покойники

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Римская мифология
Духи